My Lady's Slipper – film del 1916 diretto da Ralph Ince
My Lady's Slipper – cortometraggio del 1918 diretto da Joseph A. Richmond